
Molekulska formula -{C9H11NO3}- se može odnositi na:
 Adrenalon
 Stiramat
 Tirozin